

Geografia

Niemcy 
 Wittgendorf – dzielnica Saalfeld/Saale
 Wittgendorf – dzielnica Żytawy
 Wittgendorf – dzielnica gminy Schnaudertal, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt,w powiecie Burgenland

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Witków – woj. dolnośląskie, pow. legnicki
 Witków – woj dolnośląskie, pow. wałbrzyski
 Witków – woj. lubuskie

Zobacz też 
 Wittgensdorf